Il Monte Fopp è una montagna situata a 1092 m.s.l.m. nel comune di Lierna sul Lago di Como, nei pressi del Esino Lario.

Caratteristiche 
La cima si raggiunge partendo da Lierna da Ortanella.

Bibliografia 
 Stefano Motta, Latte e Ghiaccio, 2020

Voci correlate  
 Lierna
 Val d'Esino
 Monte Palagia
 Monte Cucco (Lombardia)

Collegamenti esterni 
 Ortanella
  Bocchetta di Lierna 1356 m
  L'anello degli alpeggi di Lierna

Montagne del Gruppo delle Grigne
Montagne della provincia di Lecco
Montagne di 1000 m